SES-11/EchoStar 105 ist ein kommerzieller Kommunikationssatellit der Firmen SES S.A. aus Luxemburg und EchoStar aus den USA.

Missionsverlauf 
Er wurde am 11. Oktober 2017 mit einer Falcon-9-Trägerrakete vom Raketenstartplatz Kennedy Space Center in eine geostationäre Umlaufbahn gebracht. Der Satellit wurde nach rund 36 Minuten Flug in der vorgesehenen supersynchronen Transferbahn ausgesetzt, und die erste Stufe landete erfolgreich auf der Seeplattform "Of course I still love you".

Technische Daten 
Der dreiachsenstabilisierte Satellit ist mit 24 Ku-Band- und 24 C-Band-Transpondern ausgerüstet und soll von der Position 105˚ West aus Nordamerika einschließlich Hawaii, Mexiko und die Karibik mit Telekommunikationsdienstleistungen und Fernsehen versorgen. Die Ku-Band-Nutzlast wird dabei als EchoStar 105 exklusiv für EchoStar als Ersatz für AMC-15 verwendet, während die C-Band-Nutzlast als SES-11 den Satelliten AMC-18 ersetzen soll. Er wurde auf Basis des Satellitenbus E3000 der Airbus Defence and Space gebaut und besitzt eine geplante Lebensdauer von 15 Jahren. Der Test des Satelliten soll an der Position 142,5° West erfolgen.

Weblinks 
 Airbus Defense and Space: Herstellerwebseite
 SES: Betreiberwebseite

Einzelnachweise 

Raumfahrtmission 2017